Берже́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південний схід від Парижа, 90 км на південь від Шалон-ан-Шампань, 50 км на схід від Труа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Бержер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бержер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Об

Примітки 

Муніципалітети департаменту Об